Kozek ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Kozek (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Kozek (* 1972), österreichischer Künstler